Cesare Rossi –  (1829-1898), attore italiano
 Cesare Rossi –  (1842-1909), compositore italiano
 Cesare Rossi –  (1858-1930), compositore italiano
 Cesare Rossi – (1887-1967), politico italiano
 Cesare Rossi – (1892-1945), generale di brigata
 Cesare Rossi – (1904-1952), canottiere italiano